

Ґромбково — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґромбково — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства